Mondsee může mít více významů:

 Mondsee (jezero) – jezero ležící v Horním Rakousku
 Mondsee (obec) – městečko ležící v Horním Rakousku